Shoushan steht für:
 Shoushan (Daguan) (), Großgemeinde im Kreis Daguan in der chinesischen Provinz Yunnan
 Shoushan (Kaohsiung) (), Berg in der taiwanischen Stadt Kaohsiung
 Shoushan (Liaoyang) (), Gemeinde im Kreis Liaoyang in der chinesischen Provinz Liaoning
 Shoushan (Longshan) (), Großgemeinde im Stadtbezirk Longshan in der chinesischen Provinz Jilin
 Shoushan (Jin’an) (), Gemeinde im Stadtbezirk Jin’an in der chinesischen Provinz Fujian
 Shoushan (Pingnan) (), Gemeinde im Kreis Pingnan in der chinesischen Provinz Fujian
 Shoushan (Yanshou) (), Gemeinde im Kreis Yanshou in der chinesischen Provinz Heilongjiang